Фриуль, совр. итал. Фриули, в старину Фурлания (, , ) — историческая область на севере Италии, ныне в составе региона Фриули-Венеция-Джулия, со своей собственной культурой. Основное население — словенцы и фриулы, носители фриульского языка, одного из романских языков. Главный город — Удине, по-словенски Вѝдем (Videm, по-фриульски Udin, по-итальянски Udine, по-немецки Weiden, по-латыни Utinum), другие исторические центры — Гориция (по-словенски Гóрица (Gorica) и Порденоне.

История

Регион получил политическую идентичность при лангобардах, которые создали здесь крупное герцогство со столицей в городе Фриуль (), от которого и происходит название области.

Карл Великий учредил на месте покорённого герцогства буферную Фриульскую марку, призванную обезопасить его владения от славян Крайны. В конце XI века власть немцев ослабевает, ибо большая часть Фриули подчиняется патриарху аквилейскому Поппо.

Затем постепенно, разными средствами (добровольное соглашение с дворянством и городами, завоевание и пр.), Фриули переходит во владение Венецианской республики. Переходя из рук в руки, по разным мирным договорам (в 1797 г. — к Австрии, в 1805 г. — к Италии, в 1809 г. — к иллирийским провинциям, в 1814 г. — к Австрии), Фриули по результатам австро-итальянской войны 1866 года был наконец воссоединен с Италией.

Из Фриули ведёт своё происхождение старинный танец Форлана.

См. также 
 Список герцогов и маркграфов Фриуля

Литература 
 

Исторические области Европы
Фриули — Венеция-Джулия